Brother – japoński film
 „Brother” – utwór zespołu Alice in Chains z minialbumu Sap z 1992.

Zobacz też 
 Brother Industries – marka akcesoriów biurowych